Okręty US Navy o nazwie USS „Shearwater”

 USS „Shearwater” był jachtem. Zbudowany w 1887 roku i nabyty przez US Navy w 1889 roku.
 USS „Shearwater” (AM-413) miał być trałowcem. Jego stępkę położono w 1945 roku, ale kontrakt na budowę został anulowany z powodu zakończenia II wojny światowej.
 USNS „Shearwater” (T-AG-177) był okrętem pomocniczym z okresu II wojny światowej.

Shearwater